Bijleveld ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Gerrit Bijleveld (1765–1849), niederländischer Politiker
 Daniel Jan Bijleveld (1791–1885), niederländischer Rechtsanwalt und Politiker
 François Pierre Bijleveld (1797–1878), niederländischer Politiker
 Joke Bijleveld (* 1940), niederländische Leichtathletin

 Maarten Iman Willem Jacob Bijleveld (1874–1931), niederländischer Politiker
 Tassapon Bijleveld (* 1967), thailändischer Manager
 Ank Bijleveld-Schouten (* 1962), niederländische Politikerin (CDA)